Elmo je lahko:
 Elmo - sivi vilin
 Elmo, Utah
 Elmo, Kansas